Атлантик може да се отнася за:
 Атлантик – геоложки период от холоцен
 Атлантически океан;
 Атлантик, град в Айова, САЩ;
 Атлантик, град във Вирджиния, САЩ;
 Атлантик, селище в Пенсилвания, САЩ;
 Атлантик, окръг в щата Ню Джърси, САЩ;
 Атлантик Рекърдс, американска звукозаписна компания;
 Атлантик (група), България;
 „Атлантик“, списание, основано в Бостън, САЩ.

Вижте също 
 Атлантик Сити